Борепер може да се односи на:

 Борепер (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Борепер (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Борепер (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Борепер ан Брес, насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Борепер сир Самбр, насељено место у Француској, у департману Север